

Muzyka i film 
 Fireball – album grupy Deep Purple
 Fireball – singel grupy Deep Purple
 FIREBALL – singel grupy B'z
 Fireball 500 – film z 1966

Inne 
 Ryan FR Fireball – amerykański samolot myśliwski o mieszanym napędzie tłokowo-odrzutowym z końcowego okresu II wojny światowej